NCF steht als Abkürzung für:

 NCF Motors, ehemaliger britischer Automobilhersteller
 New College of Florida
 Non-Crimp Fabric, siehe Gelege (Textiltechnik)

Abkürzung